Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji New Haven Open at Yale 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu je americký pár Liezel Huberová a Lisa Raymondová, jehož členky nestartují společně.

Spoluhráčkou Huberové se na turnaji stala španělská hráčka Nuria Llagosteraová Vivesová. Raymondová nastoupila po boku italské tenistky Flavie Pennettaové. Los obě dvojice svedl ke vzájemnému duelu v úvodním kole, z něhož vítězně vyšly Huberová s Llagosterovou Vivesovou.

První společní titul získala třetí nasazená indicko-čínská dvojice Sania Mirzaová a Čeng Ťie, když ve finále udalala druhý nasazený pár
Anabel Medinaová Garriguesová a Katarina Srebotniková výsledkem 6–3 a 6–4.

Nasazení párů 
  Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (1. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Katarina Srebotniková (finále)
  'Sania Mirzaová /  Čeng Ťie (vítězky)
  Liezel Huberová /  Nuria Llagosteraová Vivesová (semifinále)

Pavouk 

| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=[10]

| RD2-seed01=
| RD2-team01= S. Soler Espinosa   C. Suárez Navarro
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=77
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Š. Aojama   A. Klepač
| RD2-score02-1=64
| RD2-score02-2=60
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=3
| RD2-team03= S. Mirza   Ť. Čeng
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=[10]
| RD2-seed04=
| RD2-team04= K. Marosi   M. Moulton-Levy
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=[8]

| RD2-seed05=
| RD2-team05= C. Black   V. King
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=[4]
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= L. Huber   N. Llagostera Vives
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3='''[10]

| RD2-seed07=
| RD2-team07= K. Zakopalová   L. Hradecká
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2013
WTA Tour 2013